Сан Хосе Дос има више значења:

 Сан Хосе Дос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хосе Дос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хосе Дос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Дос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе Дос (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хосе Дос (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хосе Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику